Джон Но́убл (, род. 20 августа 1948) — австралийский актёр и театральный режиссёр.

Биография 
Родился 20 августа 1948 года, в Порт-Пири, Южная Австралия. На его счету более 80 постановок в театре и участие в съемках кино. У себя на родине Джон работал преподавателем драматического искусства и художественным руководителем в одной театральной компании Южной Австралии.

В Европе и США, до выхода «Властелин колец: Возвращение короля», Джон был малоизвестным актёром, но после роли Денетора все изменилось. В 2004 году за участие в трилогии Властелин Колец, Ноубл получает сразу несколько наград, в том числе National Board of Review USA, Screen Actors Guild Award и Broadcast Film Critics Association USA Award.

В 2005 году он замечен на съемках очередного эпизода «Звёздные врата: SG-1», а в 2007 году в сериале «24 часа», в эпизодической роли Анатолия Маркова. В 2008—2013 годах Джон также исполнил одну из главных ролей учёного доктора Уолтера Бишопа в проекте Дж. Дж. Абрамса — телесериале «Грань».

Также стал прототипом персонажа Леланда Монро в компьютерной игре L.A. Noire.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшему телеактёру второго плана
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Киноактёры Австралии